

Крюковка — село, Шемонаїхинський район, Східноказахстанська область

Крюковка — присілок, Зубово-Полянський район, Мордовія
 Крюковка — селище, Зубово-Полянський район, Мордовія